Египетская Премьер-лига 2017/2018 годов () — 59-й сезон чемпионата Египта по футболу. Он начался 8 сентября 2017 года и закончился в мае 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Асуан», «Аль-Наср Лель Тааден» и «Эль-Шаркия». Их заменили «Аласьюти Спорт», «Аль-Наср» и «Эль-Раджа», победители соответственно групп A, B и C во Втором дивизионе 2016/17.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Страница лиги на egyptianfootball.net
 Чемпионат Египта на soccerway

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Спорт в Египте в 2017 году
Спорт в Египте в 2018 году